Braintree puede hacer referencia a:

 Braintree, un distrito no metropolitano en el condado de Essex (Inglaterra);
 Braintree, pueblo y sede administrativa del distrito anterior;
 Braintree, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido;
 Braintree (Metro de Boston);
 Braintree, una ciudad en el estado de Massachusetts (Estados Unidos);
 New Braintree, un pueblo en el estado anterior;
 Braintree, un pueblo en el estado de Vermont (Estados Unidos).